Langenauer ist der Familienname folgender Personen:

Albert Conrad Langenauer (1629–1656), fränkischer Stadtphysicus
Jakob Langenauer (1913–1981), Schweizer Textilkaufmann, Gemeindepräsident, Kantonsrat, Regierungsrat und Nationalrat